Dan Seagrave (né en 1970), peintre britannique
 Tahnée Seagrave (née en 1995), cycliste britannique

Voir aussi 
 (5574) Seagrave, astéroïde
  Seagrave Fire Apparatus, entreprise américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais